NP puede hacer referencia a:

 NP (clase de complejidad), una clase de problemas en teoría de la complejidad computacional.
 N.P., la quinta novela de la novelista japonesa Banana Yoshimoto.

Siglas